Adams – amerykańska firma projektująca i konstruująca samochody wyścigowe
 ADAMS – japoński zespół muzyczny
 Adams – krater marsjański
 USS Adams – okręty
 Wyspa Adams – jedna z siedmiu wysp tworzących archipelag Auckland
 (1996) Adams – planetoida z pasa głównego asteroid

Postacie 
 Bryan Adams – kanadyjski piosenkarz
 Douglas Adams – brytyjski pisarz science-fiction
 Gerry Adams – irlandzki polityk, przywódca Sinn Féin
 John Adams – 2. prezydent USA
 John Adams – amerykański kompozytor
 John Couch Adams (1819-1892) – angielski astronom
 John Quincy Adams – prezydent USA
 Maud Adams – szwedzka aktorka i modelka
 Michael Adams – angielski szachista
 Oleta Adams – amerykańska wokalistka jazzowa i soulowa
 Richard Adams – angielski pisarz 
 Rodzina Addamsów – amerykański film
 Samuel Adams – amerykański polityk

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Adams – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Adams – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Adams – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Adams – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Adams – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Adams – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Adams – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Adams – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
 Adams – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Robertson
 Adams – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Adams – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Adams – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Adams – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Gminy 
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Adams (ang. Adams Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Adams (ang. Adams Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Adams (ang. Adams Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Adams (ang. Adams Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Adams (ang. Adams Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Adams (ang. Adams Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Hrabstwa 
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) – w stanie Wisconsin